Пилад — имя собственное.

 Пилад — персонаж древнегреческой мифологии, друг Ореста.
 Пилад (мим) — знаменитый мим Древнего Рима.
 «Пилад» — тип парусных корветов флота Российской империи.

Примечания